Geertruida steht für:

 (1267) Geertruida, Asteroid des Hauptgürtels
 Lutsharel Geertruida (* 2000), niederländischer Fußballspieler